Роберт Игнаци Глиньский (; род. , ) — польский кинорежиссёр. В 1979 году окончил Высшую Государственную школу телевидения и театра в городе Лодзь. Его фильм «Привет, Терезка!» получил главный приз на XXVI Фестивале Польских Фильмов в городе Гдыня

Избранная Фильмография 
  Ядовитые растения / Rośliny trujące
  Лебединая песня / Labędzi śpiew
  Всё, что самое важное / Wszystko, co najważniejsze…
  Мать своей матери / Matka swojej matki
  Привет, Терезка! / Cześć Tereska
  Долгий уик-энд / Długi weekend
  Солидарность, Солидарность… / Solidarnosc, Solidarnosc …
  Крик жерлянки / Wróżby kumaka
  Свинки / Świnki
  Камни на шанец / Kamienie na szaniec

Ссылки 
 

Выпускники Киношколы в Лодзи
Преподаватели киношкол Польши